Вер'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Ліможа, 55 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вер'єр на сайті французького Національного інституту географії
 Вер'єр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вер'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез